Maritiem district (België)
 Maritiem district (Nederland)
 Maritiem District (Rotterdam)